Nikopolis eller Nicopolis kan syfta på:

 Slaget vid Nikopolis – ett slag 1396 i nuvarande Bulgarien 
Nikopolis (Egypten) – som Augustus anlade 24 f.Kr. efter segern över Marcus Antonius
 Nicopolis (hetär) (100-talet f.Kr), en grekisk hetär

Geografi

Bulgarien 

 Nicopolis ad Istrum –  en romersk och tidig bysantinsk stad vid byn Nikjup
 Nikopolis ad Nestum – en fornlämning i Bulgarien
 Nikopolis – en ort i Bulgarien, se Nikopol (ort)

Grekland 

 Nikópoli, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 
 Nikópolis (fornlämning i Grekland) – den romerska staden Actia Nicopolis Augustus anlade i Epirus efter att ha gått segrande ur slaget vid Actium,

Se även
Nicopolis (theme) – en provins i Bysantinska riket i nuvarande nordvästra Grekland

Turkiet 

 Nikopolis –  en stad i västra delen av landet, se Afyonkarahisar
Nikopolis (Kappadokien) –

Se även
 Nikopol (olika betydelser)

Robotskapade Greklandförgreningar